Nyblom ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Nyblom (* 1981), dänischer Ringer
 Håkan Nyblom (* 1981), dänischer Ringer